Фёдор Иванович Азарной (10 октября 1916—21 января 1984) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир виноградарского совхоза имени Молотова Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Анапский район Краснодарского края. Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда (1955).

Биография 
Родился 10 октября 1916 года на территории Пятигорского отдела Терской области, ныне Предгорного района Ставропольского края. Русский. В начале 1930-х годов семья переселилась на Кубань в Анапский район, с 1933 года Фёдор Иванович трудился в местном виноградарском совхозе имени Молотова. После прохождения военной службы в Красной армии с 1937 по 1939 год вернулся в совхоз и трудился до повторного призыва в армию по мобилизации.

На фронтах Великой Отечественной войны 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года, был ранен в Крыму. После излечения дальнейший боевой путь прошёл на Краснознамённом Балтийском флоте мотористом подводной лодки «В-3» 2-го дивизиона подводных лодок. За мужество при обороне Ленинграда награждён Медалью «За оборону Ленинграда». За проделанную работу в Англии по освоению техники английской подводной лодки и хорошую работу на переходе из Англии в Советский Союз награждён орденом Красной Звезды.

После войны 
После демобилизации старший краснофлотец Азарной вернулся в Анапский район и продолжил работать в совхозе имени Молотова бригадиром виноградарей.

По итогам работы в 1952 году бригадир Ф. И. Азарной награждён орденом Ленина, а в следующем, 1953 году его бригадой получен урожай солнечной ягоды 164,5 центнера с гектара на площади 34,9 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1955 года за получение в 1953 году высоких урожаев винограда шампанских сортов Азарному Фёдору Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы бригада Ф. И. Азарного продолжала получать высокие урожаи винограда, в хозяйстве, переименованном в 1957 году в совхоз имени Ленина. Избирался делегатом XXII съезда КПСС (1961).

За успехи в развитии сельского хозяйства неоднократно являлся участником ВСХВ и ВДНХ, награждён золотой и бронзовой медалями и занесён в Книгу Почёта ВДНХ. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Скончался 21 января 1984 года от фронтовых ран.

Награды 
 Орден Ленина (26.02.1955)
 Орден Ленина (3.11.1953)
 Орден Трудового Красного Знамени (26.09.1950)
 Орден Трудового Красного Знамени (27.08.1951)
 Орден Красной Звезды (1944)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (22.12.1942)
 Две медали «За трудовую доблесть» (28.08.1952; 28.05.1960)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 

 На могиле установлен надгробный памятник.
 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания

Литература 
 Трудовая слава Кубани. Под редакцией Н.Л. Заздравных. Краснодар 2003.

Ссылки 

 Наградной лист к Ордену Красной звезды

Персональные пенсионеры союзного значения
Моряки Великой Отечественной войны
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты районных советов РСФСР
Герои Социалистического Труда Краснодарского края
Подводники Великой Отечественной войны